
Pasadena può riferirsi a:

Geografia
Stati Uniti d'America
 Pasadena – città della California
 Pasadena – città del Maryland
 Pasadena – città del Texas
 Pasadena Hills – città del Missouri
 Pasadena Park – villaggio del Missouri

Altro 
 2200 Pasadena – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 South Pasadena (disambigua)
 USS Pasadena